ССД
 «С. С. Д.» — российский фильм ужасов режиссёра Вадима Шмелёва, вышедший в прокат в 2008 году.
 Система сбора данных — комплекс средств, предназначенный для работы совместно с компьютером и осуществляющий автоматизированный сбор информации о значениях физических параметров в заданных точках объекта исследования с аналоговых и/или цифровых источников сигнала, а также первичную обработку, накопление и передачу данных.
 «Союз свободных демократов» — болгарская политическая партия.
 ССД — синдром Стивенса — Джонсона, тяжёлая, опасная для жизни токсико-аллергическая реакция, проявляющаяся поражением кожи и слизистых оболочек, а также выраженной интоксикацией.

См. также 
 SSD